Příjmení Šulgan, přechýleně Šulganová, nosí více osobností:

 Karol Šulgan (1949–2020), slovenský fotbalista a trenér
 Mária Šulganová (1925–?), slovenská a československá politička
 Robert Šulgan (* 1975), český boxer

Rozcestníky - příjmení
Slovenská příjmení
Česká příjmení